Шахид:
 «мученик» в исламской религии и исламских странах
 Шахид, Абдулла (род. 1962) — министр иностранных дел Мальдив в 2007—2008 и с 2018.
 Шахид, Ахмед (род. 1964) — министр иностранных дел Мальдив в 2005—2007 и 2008—2010.
 Шахид Балхи — персидско-таджикский поэт X века.
 Шахид Капур (род. 1981) — индийский киноактёр.
 Шахид Латиф (1913—1967) — индийский кинопродюсер.
 Шахид, Лейла (род. 1949) — палестинский политик, представитель Палестины в Европейском союзе.
 Шахид Малик (род. 1967) — британский политик, член парламента от Лейбористской партии.
 Шахид, Мохаммед (1960—2016) — индийский хоккеист на траве. Олимпийский чемпион 1980.
 Shahed 136 — дрон-камикадзе иранского производства

Арабские имена